Sovjetsk (oblast Kaliningrad), stad in de Russische oblast Kaliningrad
 Sovjetsk (oblast Kirov), stad in de Russische oblast Kirov
 Sovjetsk (oblast Toela), stad in de Russische oblast Toela